Tschikman () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Tschikman (Nowosibirsk)
Tschikman (Perm)